Misurata steht für:

 Misurāta, andere Schreibweise für Misrata, Stadt in Libyen

Misurata ist der Familienname oder Namensbestandteil folgender Personen:

 Giuseppe Volpi di Misurata, ab 1925 der Name von Giuseppe Volpi (1877–1947), italienischer Unternehmer und Politiker
 Giovanni Volpi di Misurata (* 1938), italienischer Unternehmer und Adliger sowie Gründer und Finanzier des Automobil-Rennstalls Scuderia Serenissima, siehe Giovanni Volpi